Gródek nad Dunajcem (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Nowosądecki
 Gródek nad Dunajcem (plaats), een plaats in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Nowosądecki in de gemeente Gródek nad Dunajcem